Qeqertannguaq Avalleq bezeichnet:
 Qeqertannguaq Avalleq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq Avalleq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland